Pure Pure Mimi to Shippo no Monogatari (Pure Pure, Pyua Pyua, ぴゅあぴゅあ) é um jogo eletrônico de PlayStation 2 de simulação de encontros hentai japonesa, que foi lançado em 27 de janeiro de 2005.

Personagens 
Master

Hinata (ひなた)

Sati (さち)

Tobari (とばり)

Yuki Miwa (結城 美和)

Midou ou Takuya (御堂 拓也)

Cocoa

Jogos para PlayStation 2